Сезон 1981-82 Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 51-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 16 команд, 3 найгірші з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону став клуб «Ювентус», для якого ця перемога у чемпіонаті стала 20-ю в історії.

Команди-учасниці 
Участь у турнірі брали 16 команд:

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Чемпіони 
Склад переможців турніру:

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1981-82 Серії A став гравець клубу «Рома» Роберто Пруццо, який відзначився 15 забитими голами.

Франческо Граціані забив сотий м'яч у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Курт Хамрін (190), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Джузеппе Савольді (168), Гульєльмо Габетто (165), Роберто Бонінсенья (163).

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio — La Storia 1898—2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1981—1982 на RSSSF  

1981-82
1981 у футболі
1982 у футболі
1981 в італійському спорті
1982 в італійському спорті